Sesarmidae är en familj av kräftdjur. Sesarmidae ingår i överfamiljen Grapsoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sesarmidae 15 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Sesarmidae